Littleton kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Littleton (ort i Irland), Munster,

Nya Zeeland 

 Lyttelton, Nya Zeeland

Storbritannien 

 South Littleton (ort), England, Worcestershire, 
 Littleton, Cheshire – England, Cheshire West and Chester, 
 Littleton, Winchester – en ort i Hampshire, England
 High Littleton – ett distrikt i grevskapet Bath and North East Somerset
 Littleton-upon-Severn – en by i Aust, South Gloucestershire, Gloucestershire, England

Se även
 Stoney Littleton – ett slott i Somerset

USA 

 Littleton, North Carolina, ort, Halifax County, 
 Littleton (ort i USA, West Virginia), Wetzel County, 
 Littleton (ort i USA, Illinois), Schuyler County, 
 Littleton Common, ort, Massachusetts, Middlesex County, 
 Littleton (ort i USA, Maine), Aroostook County, 
 Littleton, New Hampshire, Grafton County, 
 Littleton, Colorado, countyhuvudort, Arapahoe County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar